Финско-русская школа (ФРШ) () — старейшее двуязычное образовательное учреждение в Хельсинки с полным циклом обучения, от подготовительного класса до гимназии.

С 1964 года школа располагалась в столичном районе  (переименован в 1992 году в ) в здании, выстроенном по проекту финского архитектора . До 2014 года при школе действовал финско-русский детский сад «Калинка».

По результатам рейтингования, учитывающего главным образом результаты единых выпускных экзаменов 2013 года, гимназия финско-русской школы находилась на 234 месте (из 397) по рейтингу телеканала MTV3 и на 272 (из 448), по версии государственной телерадиокомпании YLE.

В 2020 году строительная компания  начала строительство нового здания школы, которое будет запущено в эксплуатацию в августе 2021 года и выполнено полностью из дерева. Школа рассчитана на 700 учащихся.

История 
Небольшая частная русская школа, в которой на момент открытия было 59 учеников, начала свою деятельность 11 октября 1955 года на улице Нейтсютполку в Хельсинки. Первым директором школы был Борис Новицкий. В 1960 году в Финско-русской школе обучалось уже 288 учеников, а в 1964 году школа переехала в район Этеля-Каарела в новое здание, спроектированное финским архитектором Осмо Сипари. До 1963 года школа носила название Русская школа Хельсинки. 1 августа 1977 года Финско-русская школа в связи со школьной реформой сменила статус и стала государственной, хотя и продолжает получать денежные субсидии наряду с частными образовательными учреждениями.

Языковая программа 
Начиная с подготовительного класса, русский преподаётся как иностранный язык финноязычным ученикам и как родной язык — русскоязычным и двуязычным ученикам. Обучение английскому языку начинается с 3-го класса, шведскому языку — с 7-го класса, с 8-го класса и на ступени гимназии возможно факультативное изучение французского или немецкого языков. В учебной программе преподавание русского и других иностранных языков базируется на требованиях Общеевропейской системы обучения иностранным языкам.

Принципы и ценности 
Ученики Финско-русской школы, помимо освоения основной государственной образовательной программы, приобретают углублённые знания по русскому языку и русской культуре. Приоритетами в обучении и воспитании в Финско-русской школе являются качество образования, равноправие, толерантность, мультикультурность, сохранение индивидуальности ученика и его интеграция в социальную среду, охрана окружающей среды и безопасность.

Библиотека 
В библиотечном фонде школы имеются финская и русская художественная литература, научно-популярная литература, периодические издания различной тематики и видео- и аудиоматериалы. Школа выпускает свой журнал «Уральская рябинушка».

Общество поддержки Финско-русской школы 
Существует общество поддержки Финско-русской школы, основной целью которого является помощь в организации учебной и внеучебной деятельности школы (концертов, выступлений, вечеров, русскоязычные кружки по интересам) и в развитии обменных программ с российскими школами.

Директора 
 1955—1963: Борис Новицкий
 1963—1969: Лаури Тейвайнен
 1969—1970: Лаури Арконсуо
 1971—2001: Мартти Руохонен
 2001—2008: Лийса Похьолайнен
 с 2008: Туула Вяйсянен

Известные выпускники 
 Мария Гузенина-Ричардсон — финский политик, член парламента, министр базовых социальных услуг (2011—2013)
 Петтери Копонен — финский баскетболист
 Антти Пильстрём — профессиональный финский хоккеист
 Ян Рехбергер () — барабанщик группы Amorphis
 Рони Порокара () — финский футболист
 Георгий Алафузофф — финский адмирал, глава военной разведки Евросоюза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт школы
 Сайт Общества поддержки Финско-русской школы

Средние учебные заведения Хельсинки
Учебные заведения Финляндии
Русский язык в Финляндии